As eleições parlamentares europeias de 2019 em Portugal foram realizadas no dia 26 de maio de 2019 e tiveram como fim a escolha dos 21 deputados portugueses com assento no Parlamento Europeu. O Reino Unido, embora de saída da UE, participou nestas eleições. Portugal manteve o número de deputados da anterior legislatura.

Composição 2014-2019 (Final de mandato)

Partidos nacionais

Grupos europeus

Listas concorrentes 

(a)  Filiação referente apenas ao PPM

(b) Filiação referente apenas ao PEV

Sondagens

Debates 
As eleições europeias de 2019 ficam marcadas pelo regresso dos debates às televisões.

A televisão pública realizou na RTP1, quatro debates transmitidos, semanalmente, à segunda-feira com antigos eurodeputados, mandatários das listas dos principais partidos, com os candidatos sem assento no Parlamento Europeu e com os candidatos dos principais partidos, respetivamente. Na RTP3, foram realizados, de segunda a sexta-feira, 10 debates frente-a-frente, de 30 minutos cada, entre os candidatos dos principais partidos.

A SIC realizou dois debates: o primeiro com os candidatos dos partidos com assento no Parlamento Europeu e o segundo com os quatro partidos/coligações a concorrem pela primeira vez às eleições europeias e os partidos que obtiveram mais de 1% nas últimas eleições europeias (decisão editorial da SIC).

A TVI realizou apenas um debates com os candidatos dos partidos com assento no Parlamento Europeu.

No debate da RTP1, de 13 de maio, com os partidos sem representação no Parlamento Europeu, Marinho e Pinto, não compareceu por não concordar com a decisão editorial da RTP e André Ventura não compareceu para realizar, à mesma hora, comentário futebolístico na CMTV.

Participação

Resultados oficiais

Resultados por concelhos 
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Resultados por Círculo Eleitoral (Tabela) 
Os resultados apresentados mostram os partidos que obtiveram, pelo menos, 1,00% dos votos:

Resultados Totais por Círculo Eleitoral

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Açores

Madeira

Estrangeiro

Composição 2019-2024

Partidos Nacionais 
{| class="wikitable"
! colspan="2" |Partido
!Deputados
!Grupo
|-
| bgcolor="#" |
|Partido Socialista
|
|Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas
|-
| bgcolor="#" |
|Partido Social Democrata
|
|Grupo do Partido Popular Europeu
|-
| bgcolor="#" |
|Bloco de Esquerda
|
|Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
|-
| bgcolor="#" |
|Partido Comunista Português
|
|Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
|-
| bgcolor="#" |
|CDS – Partido Popular
|
|Grupo do Partido Popular Europeu
|-
| bgcolor="#" |
|independente
|
|-

Grupos parlamentares 

Eleições parlamentares europeias em Portugal
P
2019 em Portugal

Ligações externas

Evolução dos Euro-confiantes. 2019